În limba română, cuvântul Străinul are mai multe accepțiuni:
 Străinul, substantiv comun de gen masculin, la numărul singular, articulat cu articolul hotărât - l -
 Străinul, roman scris de Albert Camus în 1942;
 Străinul, film, ecranizare a romanului scris de Albert Camus realizată de Luchino Visconti în 1967;
 Străinul, roman scris de Titus Popovici în 1955;
 Străinul (Outsider), roman scris de Stephen King 
 Străinul, film, ecranizare realizată în 1964 a romanului scris de Titus Popovici, care semnează și scenariul filmului.